Соловьи — многозначный термин:

 Соловьи — род птиц из отряда воробьинообразных.
 «Соловьи» — лесопарк («роща») в центре Брянска и расположенный в этой роще центральный городской парк.
 «Соловьи» — песня композитора Василия Соловьёва-Седого на стихи Алексея Фатьянова, написанная в 1944 году.
"Соловьи" - песня группы "Бригадный подряд" из альбомов "Партсъезд" и "Реаниматоры"

Населённые пункты

Белоруссия 
 Соловьи — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Соловьи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Соловьи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Соловьи — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Соловьи — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Соловьи — деревня в Клецком районе Минской области.
 Соловьи — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Соловьи — посёлок в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Соловьи — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Соловьи — деревня в Фалёнском районе Кировской области.
 Соловьи — деревня в Куженерском районе Марий Эл.
 Соловьи — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Соловьи — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Соловьи — деревня в составе города Чайковский Пермского края.
 Соловьи — деревня в Островском районе Псковской области.
 Соловьи — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Соловьи — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Соловьи — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

Украина 
 Соловьи — село в Старовыжевском районе Волынской области.
 Соловьи — село в Лугинском районе Житомирской области.

См. также 
 Соловей — значения.